Naga kan henvise til:

 Naga (mytologi) - mytologiske væsner i hinduismen
 Nagafolket - et folkeslag i grænseområdet mellem Indien og Burma
 Naga (Marvel) - en skurk i Marvel-universet
 Naga, en race i Warcraft-spillet